Сырский Рудник — район в Советском округе города Липецка, расположенный на юго-западной окраине города.
 Сырский, Александр Станиславович (род. 1965) — украинский военачальник.